Oluf Krabbe kan syfta på flera personer:
 Oluf Krabbe (1789-1864), dansk generallöjtnant
 Oluf Krabbe (1872-1951), dansk landsdomare
 Oluf Krabbe (1903-1999), dansk nazist, officer i Frikorps Danmark